

Personnalités 

 David G. Burnet (1788-1870), président de la République du Texas ;
 Étienne Burnet (1873-1960), médecin, bactériologiste et immunologiste français ;
 Frank Macfarlane Burnet (1895-1985), biologiste australien ;
 Gilbert Burnet (1643-1715), historien écossais ;
 John Burnet (1863-1928), philologue et classiciste écossais ;
 Régis Burnet (1973-), historien français ;
 Thomas Burnet (1635?-1715), écrivain anglais ;
 William Burnet, administrateur colonial britannique ;
 William Burnet, homme politique américain.

Lieux 

 Burnet (Texas)
 Comté de Burnet, Texas

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme